Сермез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Сермез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Сермез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Сермез () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза